Tam Quang (Nghệ An)
 Tam Quang (Quảng Nam)
 Tam Quang (Thái Bình)